Soedanees basketbalteam (mannen)
 Soedanees basketbalteam (vrouwen)